Tompuri ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Tompuri (geb. 1958), finnische bildende Künstlerin
 Elli Tompuri (1880–1962), finnischer Schauspielerin, Regisseurin, Tänzerin und Schriftstellerin
 Hannes Tompuri (1921–1994), finnischer Schriftsteller
 Timo Tompuri (geb. 1969), finnischer Diskuswerfer
 Tuomo Tompuri (geb. 1976), finnischer Mountainbike-Sportler